SoNy Sugar steht für:

 SoNy Sugar FC, einen kenianischen Fußballverein
 South Nyanza Sugar, einen kenianischen Zuckerproduzenten